Värmlänningarna kan syfta på: 

Värmlänningarna – svenskt sång- och folklustspel

Filmer
Värmlänningarne – en svensk film från 1910, regisserad av Carl Engdahl
Värmländingarna (1910) – en svensk dramafilm från 1910
Värmlänningarna (1921) – en svensk film från 1921 
Värmlänningarna (1932)– en svensk dramafilm från 1932
Värmlänningarna (1951) – radioproduktion
Värmlänningarna (1957) – en svensk dramafilm från 1957
Värmlänningarna (1962) – en svensk TV-teaterfilm från 1962
Värmlänningarna (1980) – TV-produktion